Тетерье — название населённых пунктов в России:
 Тетерье — деревня в Мокроусовском районе Курганской области.
 Тетерье — деревня в Покровском районе Орловской области.